Шукшина — фамилия; имеет мужскую форму . Известные носительницы:* Шукшина, Мария Васильевна (род. 1967) — российская актриса и телеведущая, старшая дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной.
 Шукшина, Ольга Васильевна (род. 1968) — российская актриса, младшая дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной.

 Федосеева-Шукшина, Лидия Николаевна (род. 1938) — советская и российская актриса театра и кино, вторая жена Василия Шукшина.